Грузи́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по этнониму «грузины».

Россия 
 Грузинская улица — улица в Альметьевске.
 Грузинская улица — улица в Астрахани.
 Грузинская улица — улица в Воронеже.
 В Москве:
 Большая Грузинская улица;
 Малая Грузинская улица.
 Грузинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Грузинская улица — улица в Перми.
 Грузинская улица — улица в Самаре.
 Грузинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Грузинская улица — улица в Томске.
 Грузинская улица — улица в Торжке.
 Грузинская улица — прежнее название улицы Карла Маркса в Казани.

Украина 
 Грузинская улица — улица в Днепре.
 Грузинская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Грузинская площадь
 Грузинский переулок